Ше́ина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Шеина, Ирина Михайловна (род. 1962) — российский лингвист.
 Шеина, Светлана Константиновна (1918—2014) — советская балерина; лауреат Сталинской премии.
 Шеина, Яна Александровна (род. 2000) — российская футболистка.

Топоним 
 Шеина — деревня в Качугском районе Иркутской области России.